Беатрис од Португалије (1380-1439) била је ванбрачна ћерка португалијског краља Жоаоа I и Инес Перез Естевез. Рођена је у Веиросу 1380. године.

У априлу 1405. године Беатрис се удаје за Томаса Вицалана, дванаестог ерла од Арандела. Након венчања које је одржано у Лисабону, исте године, Беатрис са својим супругом одлази у Енглеску где је 26. новембра 1405. одржана церемонија венчања и у Лондону. Венчању је присуствовао и краљ Хенри IV.

Ерл Томас Вицалан умире 13. октобра 1415. године. Након његове смрти Беатрис се удаје за Гилберта Талбота, барона од Талбота. Након смрти Гилберта Талбота, Беатрис се, по трећи пут, удаје за Џона Холанда, другог грофа од Хантингдона.

Беатрис умире у Бордоу новембра 1439. године.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Rodrigues Oliveira, Ana Rainhas medievais de Portugal. Dezassete mulheres, duas dinastias, quatro séculos de História (in Portuguese). .
 
 Isabel Violante Pereira, "De Mendo da Guarda a D. Manuel I," Lisboa: Livros Horizonte, 2001.

Спољашње везе 
 “O casamento de D. Beatriz (filha natural de D. João I) com Thomas Fitzalan (Conde de Arundel) – paradigma documental da negociação de uma aliança”, por Manuela Santos Silva, Problenatizar a História

Рођени 1380.
Умрли 1439.